Toponímia:
 Matthews (Carolina del Nord)
 Matthews (Indiana)
 Matthews (Missouri)
 Biografies:
 Chris Matthews (1945), presentador de notícies i comentarista polític estatunidenc, conegut pel seu programa popular, Hardball with Chris Matthews, que es transmet per la cadena de cable MSNBC 
 David Matthews (Londres, 1943), compositor anglès principalment d'orquestra, cambra, música vocal i piano 
 Darren Matthews (1968), lluitador professional d'Anglaterra que treballa a la marca RAW
 Darren Matthews (ciclista) (Bridgetown, 1991), ciclista de Barbados 
 Jenny Matthews (1948), foto-reportera anglesa 
 Maurice Matthews (St. Pancras, Londres, 1889 – Bournemouth, 1957), militar, home de negocis i polític anglès
 Michael Matthews (Canberra, 1990), ciclista australià, professional des del 2009
 Sally Matthews (Southampton, 1975), soprano britànica 
 Scott Matthews (Wolverhampton, 1976), cantautor anglès 
 Stanley Matthews (Hanley, Staffordshire, 1915 - Stoke-on-Trent, 2000), futbolista anglès 
 Thomas Matthews (Kensington, 1884 – Ashford, 1969) va ser un ciclista anglès, que va prendre part en els Jocs
 Miscel·lània: Colibrí de Matthews, ocell de la família dels troquílids (Trochilidae) que habita els boscos dels Andes